Amasia, Amázsia, a lemeztektonikai elmélet egyik munkaneve a jövőben feltételezett szuperkontinensre
Földrajzi megnevezések:
 Amasia, az Ems folyó egyik latin megnevezése
 Amasia, Amasiya, település Örményország Armavir tartományában
 Amasia, település Örményország Sirak tartományában
 Amasia, a mai Amasya törökországi város egyik antik neve
 Amasya, Törökország egyik északi tartománya a Fekete-tengerhez közel, székhelye Amasya